Doudeauville, commune française du Pas-de-Calais
 Doudeauville, commune française de la Seine-Maritime

Voir aussi
Doudeauville-en-Vexin, commune française de l'Eure

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France